Mese kan syfta på:

 Mese, kokad vassle
 Mese, Lombardiet, kommun i Italien